Sint-Antonius Abtkapel (Aijen)
Sint-Antonius Abtkapel (Heukelom)
Sint-Antonius Abtkapel (Oirschot)
Sint-Antonius Abtkapel (Ven-Zelderheide)
Sint-Antonius-Abtkapel (Tungerloh)